Fotbollsturneringen vid internationella öspelen 1993 avgjordes mellan den 4 och 9 juli. De regerande mästarna Färöarna deltog inte. Turneringen vanns av Jersey.

Grupp 1

Tabell

Matcher

Grupp 2

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
 Internationella öspelen 1993

Internationella öspelen
Fotbollsåret 1993